Delphine et la Grosse Colère est un conte de Littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier,  publié en 1986 dans la collection Grignote-mots  aux éditions Nathan  avec les illustrations d'Amato Soro, réédité  en 1992 dans la collection Tourne-Page avec les illustrations de Pronto,  désormais disponible uniquement en version italienne sous le titre Martina e il gran capriccio aux éditions Editrice Piccoli, Turin, 1994.

Personnages 
 La Colère (héroïne)
Delphine, une petite fille qui n'aime pas les épinards
Les parents de Delphine
Les voisins
Les touristes 
La maîtresse d'école
Les camarades de classe de Delphine

Histoire 
Delphine refuse de manger des épinards, et elle fait une grosse colère. C'est-à-dire que la Colère se matérialise sous forme de monstre qui grossit au fur et à mesure que le caprice de la petite fille prend de l'ampleur. La Colère enfle, envahit toute la maison, obligeant les parents  et même la petite fille à fuir dans la cour où la Colère les poursuit. Alertés, les voisins, les touristes, s'amassent pour prendre des photos. puis arrive la maîtresse d'école et les camarades de classe de Delphine. Pour que tout rentre dans l'ordre, il faudra se poser des questions...

Exploitation pédagogique
 les épinards
 les légumes (ceux que les enfants détestent, ceux qu'ils aiment)
 les effets de la colère

Liens internes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 Éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Liens externes 
 Province de Bergame

Delphine et la grosse colere
Conte français
Livre paru en 1986